Лос Тигрес има више значења:

 Лос Тигрес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Тигрес (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Тигрес, Антиоко Моралес Веласкез (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Тигрес, Ел Метате (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Тигрес (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Тигрес (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Тигрес, Сан Бартоло (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Тигрес (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тигрес (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тигрес (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тигрес, Сан Маркос (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тигрес (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Тигрес (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику